7. etape af Tour de France 2022 var en 176,3 km lang  med 2532 højdemeter, som blev kørt den 8. juli 2022 med start i  og mål på toppen af La Super Planche des Belles Filles. Etapen begynder med den neutrale start kl. 13.05.

Det var sjette gang siden 2012 at Tour de France-rytterne skulle op af La Planche des Belles Filles. Men i forhold til andre år, undtaget 2019, var der i 2022 lagt ekstra 1005 meter på stigningen, hvor stigningsprocenterne kom op på 24, og der var også et stykke vej med grus. Den samlede længde var 7000 meter med en gennemsnitsstigning på 8,7%.

For anden dag i træk vandt løbets førende rytter Tadej Pogačar (), mens dansk Jonas Vingegaard () kom ind på andenpladsen i samme tid som Pogačar.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

07